El término Aíbga puede referirse a:

Monte Aíbga, cordillera del Cáucaso Occidental, en Rusia;
Aíbga, localidad del krai de Krasnodar, en Rusia;
Aíbga, subetnia abjasia.